Die Olympischen Spiele 1948 teilen sich auf in:

 Olympische Sommerspiele 1948 in London
 Olympische Winterspiele 1948 in St. Moritz